Flávio José pode ser:
 Flávio Josefo, historiador judeu do século I
 Flávio José, compositor de música popular nordestina.

Desambiguação